Johan Martial (Massy, 30 de maio de 1991) é um futebolista profissional francês. Defensor, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do Sporting Club Bastiais